Paixão (Pour l'amour de Louisa) est une telenovela portugaise qui a été diffusée entre le  et le  sur SIC.Elle est diffusée en France sur 6ter depuis le . Elle est disponible en replay sur 6play.

Synopsis

Saison 1 
Lorsqu'il est arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis, Miguel se bat pour demander justice et retrouver l'amour de sa vie. Miguel et Luísa, amoureux depuis leur adolescence, envisageaient de se marier et de réaliser tous les rêves qu'ils avaient ensemble. Cependant, tout change radicalement pendant les vacances en Afrique du Sud, lorsque le père de Luisa décède. Zé, le meilleur ami de Miguel, un homme ambitieux qui est également amoureux de Luisa, cache à tout le monde qu'il est le meurtrier et accuse Miguel du crime. Condamné à une peine de dix ans pour meurtre, Miguel ne peut plus rentrer au Portugal et ne doit plus jamais revoir la femme qu'il aime. Lorsqu'il retourne en Algarve après avoir purgé sa peine, Miguel trouve Luísa mariée à Zé et mère de Catarina. Il découvre que l'enfant est sa fille et décide de rester au Portugal pour se battre pour la fille, prêt à récupérer les dix ans qu'ils ont ratés l'un avec l'autre et devient un père pour elle. Tout en essayant de se reconstruire et de supprimer le stigmate d'avoir été le meurtrier de son ex-beau-père, Miguel découvre que son autopsie a été falsifiée et que la cause du décès n'était pas la même que celle pour laquelle il a été condamné. Miguel décide de partir à la recherche pour découvrir qui est le véritable assassin, au cours duquel il a l'impression de se retrouver dans une impasse, encore et encore. Luisa et Miguel, désormais opposés, se battent contre l'amour que, malgré tout ce qui s'est passé, ils ressentent encore l'un pour l'autre. Une autre contrainte à cette passion vivante est aussi Zé, prêt à tout faire pour rester avec Luisa et Catarina, détruisant Miguel. Un combat pour retrouver une ancienne passion et en construire une nouvelle.

Saison 2 
Sept mois plus tard, Catarina dit à son père qu'elle aura une brillante note d'éducation visuelle et que son père est heureux. En quittant le tribunal, Zé est libéré car aucune preuve n'a été trouvée suffisante pour l'incriminer. Le Dr Antunes, Julia et Tomás le quittent, furieux. Dans la chambre d'hôpital, Luisa voit la nouvelle de la libération de Zé à la télévision. Vous êtes prêt à rentrer chez vous. Catarina et Miguel entrent à ce moment et Catarina embrasse sa mère. Miguel essaie de la réconforter mais Luiza ne se conforme pas à l'impunité de Zé. Le médecin qui l'a suivie vient lui dire au revoir et salue son rétablissement. Luisa, Miguel et Catarina marchent le long de la plage et l'enfant se rend compte que la mère est triste. Au loin, quelqu'un les photographie mais on ne sait pas de qui il s'agit. En Afrique du sud, Helena est dans le cimetière avec quelques fleurs pour la tombe de sa grand-mère lorsqu'elle reçoit un appel de Nazareth. À l'usine d'orangers, Laura félicite Camila et Filipe pour leurs six mois de rencontres. Les deux rient de la blague stupide et même de Laura. Dans le domaine, Bé et Teresa discutent et aucun d'eux n'est très proche des parents, depuis qu'Afonso et Ana Rita sont partis. Teresa ne pardonne pas non plus à son père d'avoir témoigné contre Zé au tribunal. Joao essaie de faire réagir Isabel mais elle sent que les enfants l'ont tous abandonnée. Isabel commente que Zé a été acquittée et reproche à son mari de ne pas avoir dit la vérité. Joao attrape sa main et essaie de la faire dîner, mais Isabel n'a aucune disposition. Teresa surprend sa mère avec la présence de Bé qui embrasse sa mère. Dans la maison d'accueil, Joana voit une vidéo sur le net, découragée. Guilhas est maintenant une youtubeuse célèbre et il lui manque beaucoup, même quand il lui dédie des vidéos. Tiago ramène Vera après un week-end avec lui et Bé. Barbara lui déjà manquée. Il lui montre une photographie qu'il a reçue de Vicente qui s'est rendu à l'Aquarium Vasco da Gama de Lisbonne avec son grand-père. En voyant Joana triste, Vera essaie de la réconforter. Luisa rentre chez elle et trouve sa famille heureuse, l'attendant. Malgré tous les soins, Luisa est absente, la tête ailleurs. Luisa ne pardonne pas le fait que John n'a pas dit la vérité au tribunal. Tomás s'entraîne dans le gymnase et se sent très en colère contre Zé parce que celui-ci a été acquitté. Luisa accueillera son frère qui est heureux de la retrouver à la maison. Au Cap, Nazareth dit à Helena qu'elle n'était pas la fille de Carlos et d'Amelia. Elle ne connaît pas les détails, sauf qu'elle est la fille d'une famille qui a de l'argent. Helena ne sait que penser. À la maison d'accueil, Teresa accueille Antonio, un jeune homme troublé. Celui-ci est impressionné pour son combat de boxe. Tomas va rencontrer Zé à la station et Zé propose de continuer à travailler ensemble. Tomas le frappe presque mais Zé l'immobilise. Ils sont toujours rattrapés et Alice regarde tout au loin. Après le départ de Tomas, Alice s'approche et propose de l'aide et Zé et remarque que celui-ci a habillé l'uniforme de la station balnéaire de Miguel. Ils sont toujours rattrapés et Alice regarde tout au loin. Après le départ de Tomas, Alice s'approche et propose de l'aide et Zé remarque que celui-ci a habillé l'uniforme de la station balnéaire de Miguel.

Distribution

Rôles principaux

Rôles secondaires

Saisons

Prix et récompenses

Notes et références

Liens externes 

Série télévisée créée en 2017
Série télévisée portugaise des années 2010
Série télévisée de SIC (Portugal)
Série télévisée en portugais
Telenovela
Série télévisée tournée au Portugal